El Jilali Rharib (1952. június 3.–?) marokkói nemzetközi labdarúgó-partbírói. Teljes neve: Mohamed El Jilali Rharib.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Marokkói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton az Amerikai Egyesült Államokba a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként (partjelzőként) alkalmazta. Három csoportmérkőzésen valamint a bronztalálkozón lehetett partbíró. Ez volt az első labdarúgó-világbajnokság, ahol ténylegesen külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon:  4.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok
Az 1992. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta. Az 1994-es labdarúgó-világbajnokság előtti, önálló asszisztensi szolgálat főpróbája volt.

1992. évi nyári olimpiai játékok

Források 

Marokkói labdarúgó-játékvezetők
1952-ben született személyek
Élő személyek